Platinense – abitanti di Platina (Brasile)
Platinense – abitanti di Santo Antônio da Platina